Kreytzen ist der Name des Adelsgeschlechts Kreytzen

Kreytzen ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham von Kreytzen (1624–1674), Obermarschall im Herzogtum Preußen
 Andreas von Kreytzen (1579–1641), Verwaltungsbeamter im Herzogtum Preußen
 Friedrich von Kreytzen (1703–1765), königlich preußischer Generalmajor 
 Georg Christoph von Kreytzen (1683–1750), königlich preußischer Generalleutnant
 Johann Friedrich von Kreytzen (1693–1759), königlich preußischer Generalmajor 
 Wolf von Kreytzen (1598–1672), Obermarschall im Herzogtum Preußen

Siehe auch:
 Creutz